Ningjin kan syfta på följande orter i Kina:

Ningjin, Dezhou – ett härad i Shandong-provinsen
 Ningjin (häradshuvudort i Kina, Shandong Sheng, lat 36,99, long 122,50) – en häradshuvudort i provinsen Shandong
Ningjin, Xingtai – ett härad Hebei-provinsen

WP:Projekt Kina